Kapaz PFK () je ázerbájdžánský fotbalový klub z města Gəncə (česky: Gandža). Dříve byl známý též jako Dynamo Kirovabad či FK Gəncə. Třikrát vyhrál ázerbájdžánskou ligu (1994/95, 1997/98, 1998/99), čtyřikrát získal ázerbájdžánský pohár (1993/94, 1996/97, 1997/98, 1999/00).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Gəncə şəhər stadionu s kapacitou 25 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1959 – FK Tekstilščik Kirovabad (Futbolnyj klub Tekstilščik Kirovabad)
 1962 – FK Dynamo Kirovabad (Futbolnyj klub Dynamo Kirovabad)
 1975 – FK Progress Kirovabad (Futbolnyj klub Progress Kirovabad)
 1982 – FK Kjapaz Kirovabad (Futbolnyj klub Kjapaz Kirovabad)
 1989 – FK Kjapaz Gjanža (Futbolnyj klub Kjapaz Gjanža)
 1991 – Kəpəz Gəncə PFK (Kəpəz Gəncə Peşəkar Futbol Klubu)
 2005 – FK Gəncə (Futbol Klubu Gəncə)
 2011 – Kəpəz PFK (Kəpəz Peşəkar Futbol Klubu)

Získané trofeje 

 Azərbaycan Premyer Liqası ( 3x )
 1994/95, 1997/98, 1998/99
 Ázerbájdžánský fotbalový pohár ( 4x )
 1993/94, 1996/97, 1997/98, 1999/00

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1993: Kəpəz (vítěz sk. a) v semifinálovém zápase prohrál s týmem Xəzər Sumqayıt (druhý tým sk. B) po penaltovém rozstřelu poměrem 3:4.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  
 Profil klubu na stránkách svazu 
 Profil na Yenilik.az 

Ázerbájdžánské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1959